– japoński odłam buddyzmu, powiązany ze szkołami amidystycznymi Szkoły Czystej Krainy (częściej tłumaczonej jako Szkoła Czystej Ziemi), utworzonymi m.in. przez Shinrana i Ryōnina.

Zobacz też 
 Szkoła Czystej Krainy (Jōdo-shū, amidyzm)
 Czysta Kraina (Jōdo, Czysta Ziemia, raj)

Buddyzm japoński